Příjmení Hečko (Hečková), Hecskó nesou nebo nesli:

 Blahoslav Hečko (1915–2002) – slovenský překladatel, spisovatel a redaktor 
 František Hečko (1905–1960) – slovenský spisovatel, básník
 Martin Hečko (* 1967) – slovenský scenárista a hudebník
 Josef Hečko (1907–1969) – český a československý odbojář, politik KSČ
 Pavel Hečko (filosof) (1825–1895) – slovenský filosof, pedagog a evangelický kněz
 Pavel Hečko (* 1951) – český fotograf
 Pavel Hečko (politik) (1966–2021) – český politik
 Peter Hečko (* 1949) – slovenský hudebník, režisér a producent